S4 steht für:

 Mattersburger Schnellstraße, eine Schnellstraße in Österreich
 S4 Baden-Württemberg, das ehemalige vierte Hörfunkprogramm von SDR und SWF
 S4 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 die höchste Sicherheitsstufe für gentechnische Arbeiten, siehe Biologische Sicherheitsstufe #Sicherheitsstufe 4
 die höchste Schutzstufe für Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, siehe Biologische Schutzstufe #Schutzstufe 4 (meist als BSL-4 abgekürzt)
 Version 4 der Programmiersprache S, siehe S (Programmiersprache) #S4 (seit 1998)
 S4-Zustand (Suspend to Disk), eine Energiesparfunktion von Computern, siehe Ruhezustand
 Audi S4, die sportliche Variante des PKW-Modells Audi A4
 JAC S4, chinesisches Automobil
 eine Baureihe des PKW-Modells Lancia Delta, siehe Lancia Delta #Delta S4
 Lawil S4 Berlina, ein italienischer Kleinwagen
 Samsung Galaxy S4, ein Smartphone aus dem Jahr 2013
 Siemens S4, ein GSM-Mobiltelefon aus dem Jahr 1995

S-Bahnen:
 S-Bahn-Linie 4 (Berlin) bis 2002, heute S41/S42
 S-Bahn-Linie 4 (Frankfurt)
 S-Bahn-Linie 4 (Hamburg), geplante Strecke parallel zur Bahnstrecke Lübeck–Hamburg
 S-Bahn-Linie 4 (Kärnten)
 S-Bahn-Linie 4 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 4 (München)
 S-Bahn-Linie 4 (Nürnberg)
 S-Bahn-Linie 4 (Oberösterreich)
 S-Bahn-Linie 4 (Rhein-Neckar)
 S-Bahn-Linie 4 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 4 (Salzburg)
 S-Bahn-Linie 4 (Stuttgart)
 S-Bahn-Linie 4 (St. Gallen)
 S-Bahn-Linie 4 (Tirol)
 S-Bahn-Linie 4 (Vorarlberg)
 S-Bahn-Linie 4 (Wien)
 S-Bahn-Linie 4 (Zürich)

S 4 steht für:
 Abteilung S 4 in einem militärischen Stab, zuständig für Logistik
 Preußische S 4, eine Heißdampflokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen

S-4 steht für:
 USS S-4 (SS 109), ein 1927 gesunkenes U-Boot der US-Marine
 ALCO S-4, eine Diesellokomotive der American Locomotive Company

Š-4 steht für:
 Letov Š-4, ein tschechoslowakisches Jagdflugzeug

Siehe auch:
 4S

Abkürzung